Jiří Sýkora může být:
 Jiří Sýkora (běžec) (* 1954), československý běžec
 Jiří Sýkora (1944), československý fotbalista
 Jiří Sýkora (1977), český fotbalista
 Jiří Sýkora (herec) (1933–1997), český herec
 Jiří Sýkora (politik) (* 1959), český politik, bývalý náměstek primátora města Zlína
 Jiří Sýkora (vícebojař) (* 1995), český vícebojař